Huis met de Vazen (Assen), woning uit 1883 aan de Vaart Noordzijde 76
 Huis met de Vazen (Amsterdam), villa uit 1874 aan de Plantage Lepellaan 6